Kupiec wenecki – sztuka Williama Shakespeare’a
 Kupiec wenecki – opera Andrzeja Czajkowskiego
 Kupiec wenecki – niemiecki film z 1923
 Kupiec wenecki – australijski film z 1961
 Kupiec wenecki – amerykański film w reżyserii Michaela Radforda z 2004